Сандри́н Холт (), урождённая — Сандрин Ванесса Хо (англ. Sandrine Vanessa Ho; 19 ноября 1972, Кройдон, Лондон, Англия, Великобритания) — британская и канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Сандрин Ванесса Хо (её среднее имя впоследствии было изменено на Клэр) родилась 19 ноября 1972 года в Кройдоне, Лондон, Англия, Великобритания. Её отец Мэн Шун (Гораций) Хо — китаец родом из Гонконга, получил образование в Лондонском университете (степень бакалавра по физике и прикладной математике и степень магистра по компьютерным наукам). Мать Кри́стиан (имя при рождении — Николе́тт) — француженка. В 5-летнем возрасте Сандрин вместе со своими родителями переехала в Торонто (провинция Онтарио, Канада). Там она посещала католическую среднюю школу Сент-Джозеф Морроу Парк (англ. St. Joseph's Morrow Park Catholic Secondary School) в Виллоудейле (англ. Willowdale, Торонто, провинция Онтарио, Канада).

До того, как стать актрисой, Сандрин Холт работала в качестве манекенщицы в Париже во Франции. С 1989 года она начала сниматься в телесериалах и кинофильмах .

Её младшая сестра — модель и дизайнер Адрианна Хо (англ. Adrianne Ho).

Личная жизнь 
В 2004 — 2011 годах Сандрин была замужем за рок-продюсером и инженером Трэвисом Хаффом. У бывших супругов есть дочь — Николетт Хафф (род. в январе 2007). В настоящее время Сандрин Холт вместе с дочерью проживает в Сильвер Лэйк (англ. Silver Lake), Лос-Анджелес, США.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Киноактрисы Канады